Эрнст фон Поссарт (; ) — немецкий актер, режиссёр и театральный деятель.

Биография 
Учился у актера Вильгельма Кайзера. Дебютировал в 1861 г. Городском театре Бреславля. Играл в Берне, Гамбурге.

Играл в Мюнхенском придворном театре, с 1873 (1875?) года — главный режиссёр театра. С 1877 (1878?) года директор Баварских королевских театров.

С 1887 по 1892 года гастролировал в США, Германии, России (Москва и С.-Петербург) и Нидерландам.

С 1895 по 1905 год директор Баварского Hoftheater.

В 1901 году возглавил открытый Театр принца-регента в Мюнхене.

В 1905 году оставил драматический театр и выступал с мелодекламацией («Манфред» Байрона, «Эгмонт» Гёте).

В числе его учеников — Карл Перрон.

Репертуар 
 Франц Моор — «Разбойники» Ф. Шиллера
 Яго — «Отелло» У. Шекспира
 Мефистофель -
 Ричард III
 Нарцисс
 Натан — «Натан Мудрый» Лессинга 1888. (Открытие Лессинг-театра).
 Шейлок — «Венецианский купец» У. Шекспира
 Лир — Мюнхенский театр, 1875
 Кромвелль
 Уриель Акоста
 Гамлет
 Креспо — «Саламейский алькальд» Кальдерона
 Зихель — «Друг Фриц» Эркмана-Шатриана
 Карлос — «Клавиго» И.-В. Гёте
 Антонио — «Тассо» И.-В. Гёте
 Октавио Пикколомини — «Валленштейн» Ф. Шиллера
 Вурм — «Коварство и любовь» Ф. Шиллера
 Берник — «Столпы общества» Х. Ибсена
 Берендт — «Банкротство» Б. Бьернсона

Обработал для сцены шекспировских «Короля Лира» (1875), «Венецианского купца» (1880) и «Кориолана». Сочинил пьесы Der Deutschfranzosische Krieg (1871), Recht des Herzens (1898), and Im Aussichtswagen (1898); занимался системой единообразного произношения немецких слов.

В 1861 году женился на оперной певице Анне Deinet, в 1883 году они развелись, в 1888 году вновь вступили в брак. Их дочь Эрнестина фон Поссарт (1875—1946) под сценическим именем Эрнест Дельсарта сделала успешную оперную карьеру.

Об Э. Поссарте 

«Если верить легенде, знаменитый трагик Поссарт однажды продекламировал со сцены латинскую азбуку и заставил плакать весь зрительный зал». Нароков М. С. Биография моего поколения. М.: Всерос. театр. о-во, 1956.

Литература 
 Веселовский А. Поссарт в Москве // Хрестоматия по истории западного театра А. Гвоздева. М.—Л., 1939.
 Смирнова Н. А. Воспоминания. М., 1947.
 Юрьев Ю. Записки. Л.—М., 1948.

Примечания

Ссылки 

Актёры XIX века
Актёры Германии
Актёры по алфавиту